Fjärdblekan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fjärdblekan, Korpo, Åboland, 
 Fjärdblekan, Nagu, Åboland,

Se även
Fjärdblekorna

Robotskapade Finlandförgreningar